Pia Scharling er en pop-singer/songwriter fra Danmark.

Diskografi 
 Ninas sange (2006)

Singer-songwritere fra Danmark
Dansksprogede forfattere fra Danmark